„Ха Тиква̀“ (на иврит: הַתִּקְוָה, в превод „Надеждата“) е националният химн на Израел.

Британското правителство забранява за кратко публичното изпълнение и излъчване на химна през 1919 г., в отговор на увеличаването на арабската антиционистка политическа дейност.

Текстът на песента

Източници 

Израел
Национални символи на Израел
Израелски песни